Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 1991 to 1. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował zawody dla kobiet i mężczyzn w cross-country. Pierwsze zawody odbyły się 28 kwietnia 1991 roku we włoskim Bassano del Grappa, a ostatnie 8 września 1991 roku w stolicy Niemiec, Berlinie.

W klasyfikacji generalnej triumfowali: Amerykanka Sara Ballantyne wśród kobiet oraz jej rodak John Tomac wśród mężczyzn.

Wyniki

Cross-country

Linki zewnętrzne 
  

1991 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim